Naucke ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Naucke (1855–1900), deutscher Berufsringer und Artist
 Wolfgang Naucke (* 1933), deutscher Rechtswissenschaftler und ehemaliger Universitätsprofessor